Die Perwaja Liga 1991 war die letzte Spielzeit der zweithöchsten sowjetischen Fußballliga. Die Sowjetunion wurde Ende 1991 aufgelöst, und damit auch ihr Fußballsystem. Die beteiligten Vereine spielten nach der Saison 1991 in ihren jeweiligen nationalen Ligen, elf der insgesamt 22 Vereine in der neugegründeten russischen Liga.

Viele der 1991 noch zweitklassigen Vereine konnten in der Folgesaison in den jeweiligen nationalen Ligen nun erstklassig spielen. Lediglich der abchasische Verein FK Dinamo Suchumi musste nach 1991 vorübergehend seine Spieltätigkeit einstellen, da die staatliche Zugehörigkeit Abchasiens umstritten war und das Land in einen Bürgerkrieg stürzte.

Der Meister der Perwaja Liga 1991 wurde Rotor Wolgograd, gefolgt von Tiligul Tiraspol. Torschützenkönig wurde der Tiraspoler Spieler Serhij Husjew, der 25 Tore erzielte.

Tabelle 
!!Staat heute
|| align=center | 
|| align=center |  /  
|| align=center | 
|| align=center | 
|| align=center | 
|| align=center | 
|| align=center | 
|| align=center | 
|| align=center | 
|| align=center |  / 
|| align=center | 
|| align=center | 
|| align=center | 
|| align=center | 
|| align=center | 
|| align=center | 
|| align=center | 
|| align=center | 
|| align=center | 
|| align=center | 
|| align=center | 
|| align=center | 
|}

Erfolgreichste Torschützen

Weblinks 
  auf klisf.info
 Perwaja Liga 1991 auf rsssf.com

Fußballwettbewerb in der Sowjetunion
Fußballsaison 1991